Tonke est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Tonke est un prénom notamment porté par :
 Tonke Dragt (1930-), auteure néerlandaise de livres pour enfants.

Patronyme 

 Laura Tonke (1974-), actrice allemande.

Société 
 , fabricant néerlandais de camping-cars.

Odonyme 
 Tonke Dragtsingel, rue de la commune de Voorschoten aux Pays-Bas.

Références 

Patronyme néerlandais